Лева́дний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 У місті Київ:
 Левадний провулок;
 1-й Левадний провулок.
 2-й Левадний провулок.
 Левадний провулок — провулок у місті Луганськ.
 Левадний провулок — провулок у місті Полтава.

 Левадний провулок — зниклий провулок Києва. Існував у місцевості Корчувате.

Див. також 
 Левадний

Провулки